Jen hace referencia a varios artículos:

Cultura china
 El concepto de hombre en el pensamiento chino tradicional (confucianismo, taoísmo), también denominado ren.

Apellido
 Hsien Wei Jen (1928 - ), botánico chino.
 Chih-Kung Jen (1906-1995) , físico chino-estadounidense -:en:Chih-Kung Jen-

Nombre propio
Se trata de un nombre propio ambiguo (masculino y femenino), así como el hipocorístico de Jennifer:
 Jen Taylor
 Jen Ledger
 Jen Selter

Además
 Universidad Católica Fu Jen
 Jen (revista), publicación humorística satírica española en esperanto fundada en 1909.
 JEN, Junta de Energía Nuclear, España.